

Događaji

Rođenja 
 Pitagora, starogrčki filozof ( † 500. pr. Kr.)

Smrti 

fr:582 av. J.-C.